Сајула де Алеман има више значења:

 Општина Сајула де Алеман (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сајула де Алеман (Сајула де Алеман, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику